Šentrupert je ime več naselij:

 v Sloveniji
 Šentrupert, naselje in občini Šentrupert
 Šentrupert, naselje v občini Laško
 Šentrupert, naselje v občini Braslovče

 na avstrijskem Koroškem 
 Šentrupert, pri Beljaku, nem. Sankt Ruprecht (am Moos), p. št. 9523 Vajška, mesto Beljak
 Šentrupert, pri Celovcu, nem. Sankt Ruprecht, mesto Celovec
 Šentrupert, pri Velikovcu, nem. Sankt Ruprecht, mestna občina Velikovec

Glej tudi 
 Sv. Rupert

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška